Unthank (Alnham) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Unthank (Carlisle) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Unthank – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Unthank (Glassonby) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Unthank (Haltwhistle) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Unthank (Harwood) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Unthank (Skelton) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Unthank (Stanhope) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)